Procesul maimuțelor se poate referi la:
 1925: Procesul Scopes, procesul secolului din SUA

 Literatură
 1955: Procesul maimuțelor (piesă) (Inherit the Wind) – piesă de teatru de Jerome Lawrence și Robert Edwin Lee;

 Filme
 1960: Procesul maimuțelor (Inherit the Wind) – film regizat de Stanley Kramer, cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly;
 1965: Procesul maimuțelor - film TV regizat de George Schaefer, cu Melvyn Douglas, Ed Begley și Murray Hamilton;
 1988: Procesul maimuțelor - film TV regizat de David Greene, cu Jason Robards, Kirk Douglas și Darren McGavin, a câștigat două premii Emmy Award;
 1999: Procesul maimuțelor - film TV regizat de Daniel Petrie, cu Jack Lemmon, George C. Scott și Beau Bridges, a obținut un premiu Globul de Aur și două nominalizări Emmy;